For You ("per te/voi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 For You – album di Prince del 1978
 For You – singolo di Ago del 1982
 For You: A Tribute to Bruce Springsteen – album tributo a Bruce Springsteen del 1995
 For You – singolo dei The Calling del 2003, nella colonna sonora del film Daredevil
 For You – singolo dei Barenaked Ladies del 2004, presente nell'album Everything to Everyone
 For You – album di Casey Donovan del 2004
 For You – album di Selena Gomez del 2014
 For You – singolo dei BTS del 2015
 For You – singolo di Liam Payne e Rita Ora del 2018
 For You – canzone di Bruce Springsteen del 1972

Televisione 
 For You – rete televisiva italiana di Mediaset